Los Cerritos bezeichnet:

 Los Cerritos (Jalisco), Ort in Mexiko
 Los Cerritos (Querétaro), Ort in Mexiko
 Los Cerritos (Veracruz), Ort in Mexiko
 Los Cerritos (Panama), Ort in Panama
 Los Cerritos (Colorado), Ort in den USA